Die Flandern-Rundfahrt 1980 war die 64. Austragung der Flandern-Rundfahrt, eines eintägigen Straßenradrennens. Es wurde am 30. März 1980 über eine Distanz von 265 km ausgetragen.
Das Rennen wurde von Michel Pollentier vor Francesco Moser und Jan Raas gewonnen.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnis

Weblinks

Einzelnachweise 

1980
Radrennen 1980